Лешуконское (село) — село в Архангельской области.
 Лешуконское (аэропорт) — аэропорт села Лешуконское.
 Лешуконское (сельское поселение) — сельское поселение в Лешуконском районе.